New Zealand Football Championship 2015/2016 var den tolfte säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag. Grundserien vanns av Auckland City medan slutspelet av Team Wellington. En ändring fanns jämfört med föregående år, semifinalerna bestod nu av en match på högre rankat lags på hemmaplan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2015 i Nya Zeeland
2016 i Nya Zeeland
2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016